De Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) of Dutch United Nations Student Association (DUNSA) is Nederlandse overkoepelende studentenvereniging van vier verschillende verenigingen en één stichting. Hierin werken de vier verenigingen (Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht) samen voor de landelijke belangen van SIB.

Doel 
Het doel van de vereniging is om jongeren en studenten in Nederland enthousiast te maken voor internationale betrekkingen. Hiertoe organiseren de vier afdelingen in de vier steden, SIB-Utrecht, SIB-Groningen, SIB-Leiden en SIB-Amsterdam het hele jaar door tal van activiteiten, waaronder lezingen, symposia, fora, debatten, conflictsimulaties, excursies, uitwisselingen, reizen, borrels en feesten. SIB zet zich in voor de bevordering van de mondiale bewustwording van studenten op zo veel mogelijk gebieden. SIB is politiek neutraal en hangt geen levensbeschouwelijke visie aan maar onderschrijft wel het handvest van de Verenigde Naties.

Geschiedenis 
Op 30 november 1947 werd de Nederlandse Studentenvereniging voor Federale Wereldregering opgericht, de oorsprong van alle SIB-verenigingen. Deze naam had de vereniging te danken aan het feit dat in deze tijd (vlak na de Tweede Wereldoorlog) een wereldregering als oplossing werd gezien voor alle het gewapende conflicten. Een federale wereldregering hield namelijk in dat alle landen een deel van de soevereiniteit en beslissingsmacht in moesten leveren aan een soort overkoepelend orgaan 'de wereldregering'.

In 1980 begonnen de afdelingen Leiden en Groningen weer langzaam samen te werken. Samen poogden zij SIB-landelijk weer een nieuw leven in te blazen. Ook werden in de jaren 80 en begin jaren 90 andere afdelingen (her)opgericht: Amsterdam, Utrecht (1982), Maastricht, Rotterdam (1987), Twente (1989), Eindhoven (1990), Leeuwarden (1991) en Nijmegen (1993). In 1993 werden de afdelingen SIB-Eindhoven en SIB-Leeuwarden ook weer opgeheven. Een andere belangrijke gebeurtenis in dit jaar was de naamsverandering van SIBlandelijk in SIB-Nederland. In 1992 was het besluit tot deze naamsverandering reeds genomen. De belangrijkste reden was het vergemakkelijken van het functioneren van de nationale vereniging.

Tegenwoordig bestaat SIB-Nederland uit vier afdelingen. SIB-Utrecht, SIB-Leiden, SIB-Groningen en SIB-Amsterdam. De vier afdelingen organiseren lezingen, reizen, borrels etc.

Congres  
SIB kent meerdere activiteiten, maar een van de grotere activiteiten is 'het congres'. Om de zoveel tijd organiseert een van de verenigingen een congres met een thema.  
 SIB-Leiden heeft in 2012 een lustrum-congres georganiseerd met als thema Verschuiving der Wereldmachten.
 SIB-Groningen heeft in het jaar 2013 een congres over Multinational Corporations and Human Rights georganiseerd.
 SIB-Amsterdam organiseert voor november 2013 een congres met het thema Democratie en Legitimiteit in en van Europa.
 SIB-Utrecht kent een terugkerend congres, namelijk a struggle for peace. Dit congres is nu vier keer georganiseerd, in 2007, 2010, 2014 en 2018. Elke editie focust op andere thema's.

Samenwerkingsverbanden 
SIB onderhoudt nauwe banden met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ), en de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) en is lid van het Wereldverbond van Verenigingen voor de Verenigde Naties (WFUNA). Internationaal staat de SIB ook bekend onder de naam DUNSA (Dutch United Nation Student Association).

Sinds 1999 werkt SIB samen met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).

Externe link 
 SIB-Nederland

Overkoepelende studentenorganisatie